Revolutionary Vol. 1 — дебютный альбом рэпера Immortal Technique, выпущенный 18 сентября 2001 года и переизданный в 2004 году (на лейбле Babygrande Records). Первое издание не имело распространения и штрих-кода; её продавал художник на улицах и на своих выставках. Переиздание альбома было изготовлено со штрих-кодом и распространяется по всему миру компаниями Viper Records и Babygrande Records. В 2009 году Immortal Technique заявила, что альбом был продан тиражом более 45 000 копий.

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2001 года